Smallman bezeichnet:
 Smallman Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel

Smallman ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Smallman (1869–1941), englischer Fußballspieler
 Guy Smallman, britischer Journalist
 Kirk Smallman, Filmproduzent und Autor
 Ray Smallman († 2015), britischer Metallurge und Hochschullehrer